

Części miast w Polsce 
 Zatorze – dzielnica Elbląga
 Zatorze – osiedle Ełku
 Zatorze – dzielnica Gliwic
 Zatorze – osiedle Konina
 Zatorze – osiedle Kwidzyna
 Zatorze – dzielnica Leszna
 Zatorze – dzielnica Nowej Soli
 Zatorze – dzielnica Olecka
 Zatorze – dzielnica Olsztyna
 Zatorze – dzielnica Płotów
 Zatorze – dzielnica Poznania
 Zatorze – dzielnica Sanoka
 Zatorze – dzielnica Słupska
 Zatorze – dzielnica Sulechowa
 Zatorze – osiedle Szamotuł
 Zatorze – osiedle Tczewa
 Zatorze – dzielnica Żar

Pozostałe 
 Zatorze – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Zatorze – ogólne określenie dla części Mińska Mazowieckiego
 Chojny Zatorze – osiedle w Łodzi